Lais Marie de France – cykl dwunastu opowieści (lais) francuskiej poetki Marie de France
 Laís – brazylijski piłkarz (właśc. Arthur Antunes de Morães e Castro)
 Laïs – belgijski zespół muzyczny